Eufró de Sició, governant de Sició 
 Eufró d'Atenes, poeta còmic atenenc